Ел Рекуердо Уно има више значења:

 Ел Рекуердо Уно (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо Уно (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику